Khadji Dimitar (en bulgare : Хаджи Димитър) peut faire référence à :

Personnalité 
 Khadji Dimitar ou Hadji Dimitar, (1840-1868), révolutionnaire bulgare, de son vrai nom Dimitar Nikolov Asenov (en bulgare : Димитър Николов Асенов).

Toponyme 
 Khadji Dimitar, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Khadji Dimitar, sommet montagneux de la chaîne du Grand Balkan (Stara Planina), situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
 Khadji Dimitar, quartier de la ville de Sofia.

Voir aussi 
  (toponyme)